Всеволод II Кијевски (умро 1. августа 1146. године) био је велики кнез Кијева од 1139. године до своје смрти.

Биографија 
Всеволод је био син Олега I од Чернигова. Године 1127. постао је владар Чернигова. На кијевски престо је дошао узурпацијом 1139. године. Протерао је Вјачеслава I од Кијева који је престо од свога брата Јарополка наследио исте године. Оженио је Марију, ћерку Мистислава I Великог. Родила му је четворо деце: Свјатослава III Всеволодовича, Јарослава Всеволодовича, Ану од Чернигова и Звениславу. И поред своја два сина, Всеволод је за наследника одабрао свога брата Игора. Препустио му је престо 1146. године. Непосредно пред смрт се замонашио и понео име Гаврил. Умро је 1. августа 1146. године.

Породично стабло

Види још 
 Списак великих кнежева Кијева

Референце

Литература 
 
 
 Рыжов К. В. Всеволод II Ольгович // Все монархи мира. Россия. — М.: Вече. 
 Хмыров М. Д. Всеволод II Ольгович // Алфавитно-справочный перечень государей русских и замечательнейших особ их крови. — СПб.: Тип. А. Бенке, 1870. — С. 24—25.

Умрли 1146.
Велики кнежеви Кијева
Династија Рјурикович